Muhammad Shâh premier sultan du Brunei. (1368-1402)
 Muhammad Shâh sultan de Delhi de la dynastie des Sayyîd (1434-1445)
 Muhammad Shâh empereur moghol (1719-1748)
 Agha Mohammad Chah  ou Agha Mohammad Khan chah de Perse de la dynastie des Qadjars (1794-1797)
 Mohammad Chah shah de Perse de la dynastie des Qadjars (1835-1848)
 Muhammad Akbar Shâh empereur moghol (1806-1837)
 Muhammad Bahâdur Shâh connu aussi sous le nom de Bahâdur Shâh Zafar dernier empereur moghol (1837-)
 Mohammad Ali Chah shah de Perse de la dynastie des Qadjars (1907-1909)
 Mohammad Nadir Shah roi d'Afghanistan (1929-1933)
 Mohammed Zaher Shah roi d'Afghanistan (1933-1973)
 Mohammad Reza Chah Pahlavi dernier shah d'Iran (1941-1979)